Списък на страните по население през 1939 година.

Вижте също 
 Списък на страните по население

Източници 

1939
1939 година